Славя́нский полк — название двух полков Русской армии и Белого движения.
 Славянский гусарский полк — поселенный полк, сформированный в Славяносербии из славян — беженцев из Османской империи. Существовал в 1776—1784 годах; переформирован в Таврический легкоконный полк.
 Славянский пехотный полк — полк в составе ВСЮР генерала Деникина, сформированный из добровольцев-русинов. Существовал в 1919—1920 годах.